Adolfo Riquelme, futbolista paraguaià de la dècada de 1950
 Antonio Riquelme (Madrid, 1894-1968), actor espanyol
 Belén Riquelme, actriu, cantant i directora de cinema valenciana
 José Riquelme López-Bago (Tarragona, 1880 – París, 1972), militar català 
 José Villalba y Riquelme (Cadis, 1856 – Madrid, 1944), militar espanyol 
 José Luis Riquelme y Gómez (Granada, 1813 — Barcelona, 1888), militar i polític andalús, diputat a Corts, senador vitalici i Capità general de Catalunya
 Juan Román Riquelme, futbolista argentí que va jugar com a migcampista o mitjapunta que jugà jugar al Boca Juniors, Barça i Vila-real
 Karina Riquelme Viveros (Temuco, 1981), advocada en defensa dels drets humans xilena
 Rodrigo Riquelme Reche (2000), futbolista professional madrileny que juga d'extrem dret al Girona Futbol Club, cedit per l'Atlètic de Madrid